Кистенёвка — посёлок в Бобровском районе Воронежской области.

Входит в состав Октябрьского сельского поселения.

Население

История 
Кистенёвка упоминается в романе Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» Написан роман 6 февраля в 1833 году.

Примечания 

Населённые пункты Бобровского района